Danny Higginbotham (1978) – ex calciatore inglese naturalizzato gibilterrino
James Higginbotham, alias James Price (1752-1783) – chimico e alchimista britannico
Joan Higginbotham (1964) – astronauta statunitense
Kallum Higginbotham (1989) – calciatore inglese
Scott Higginbotham (1986) – rugbista a 15 australiano